Појам Прешовска епархија може имати следећа значења:

 Прешовска православна епархија, епархија Православне цркве чешких земаља и Словачке, са средиштем у словачком граду Прешову.
 Прешовска гркокатоличка епархија, епархија Словачке гркокатоличке цркве, са средиштем у словачком граду Прешову.

Види још 
 Религија у Словачкој
 Мукачевска епархија
 Мукачевско-прешовска епархија